Nagate, László Zoltán 2005-ben megjelent regénye
 Nagate, László Zoltán több regényében előforduló városvilág